Okręty podwodne US Navy o nazwie USS "Mackerel":

Pierwszy "Mackerel" (SS-204) okręt główny swojego typu. Służył jako okręt szkolny w czasie II wojny światowej.
Drugi "Mackerel" (SST-1) znany wcześniej jako "T-1" był okrętem głównym swojego typu. Został zaprojektowany jako pomocniczy okręt podwodny (AGSS-570) i służył jako okręt szkolny i doświadczalny na początku zimnej wojny.
Mackerel